Armentières ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Armentières im Département Nord

mit Namenszusatz:
 Armentières-en-Brie im Département Seine-et-Marne
 Armentières-sur-Avre im Département Eure
 Armentières-sur-Ourcq im Département Aisne